Kat může být:

 kat – člověk, který vykonává popravy lidí, kteří byli odsouzeni k trestu smrti
 Kat (film, 1963) – italsko-španělský film režiséra Luise Garcíi Berlangy z roku 1963
 Kat (film, 2004) – americký film režiséra Jonathana Hensleighe z roku 2004
 Kat (hudební skupina) – polská metalová skupina